Rojdestvenski se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Anatole Rojdestvenski
 Anatoli Konstantinovici Rojdestvenski